Rezultaty Rajdu Norwegii (2nd Rally Norway), 3 rundy Rajdowych Mistrzostw Świata, w 2007 roku, który odbył się w dniach 16–18 lutego:

Klasyfikacja ostateczna

Nie ukończyli 
  Guy Wilks – wypadł z trasy (OS9);
  Toni Gardemeister – awaria silnika (po OS14).

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Klasyfikacja po 3 rundach 

Tabele przedstawiają tylko pięć pierwszych miejsc.

Kierowcy

Producenci

Linki zewnętrzne 
 Wyniki rajdu na oficjalnej stronie WRC.com
 Wyniki rajduna stronie RallyBase.nl

Norwegia
2007
2007 w Norwegii